Ljutoga (fiume), fiume della Russia
 Ljutoga antica denominazione di Aniva